Die Saison 2008 des Volleyball World Grand Prix war die 16. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 20. Juni und endete am 13. Juli.

Modus 
In der Vorrunde traten zwölf Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils drei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Japan für die Finalrunde.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 9. bis 13. Juli in Yokohama (Japan) ausgetragen.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2008
World Grand Prix